В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Лаура Монтальво і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Шетт і Патті Шнідер 7-65, 6-1.

Сіяні пари 

 Лаура Монтальво /  Паола Суарес (чемпіонки)
 Барбара Шетт /  Патті Шнідер (фінал)

 Кетеліна Крістя /  Каріна Габшудова (1-ше коло)
 Квета Пешке /  Барбара Ріттнер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open